David Holmes (1769–1832) amerikai szenátor, Mississippi állam kormányzója
David Holmes (1969) északír elektronikuszene-szerző, zenész